«Великолепный век» () — турецкий остросюжетный телесериал в жанре исторической драмы по сценарию Мерал Окай и Йылмаза Шахина. Его сюжет вдохновлён реальными событиями, он повествует о жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного и его отношениях со славянской рабыней Александрой.

Сюжет 

По словам автора сценария Мерал Окай, сериал вдохновили реальные события, произошедшие во времена правления султана Сулеймана Великолепного, величайшего полководца и реформатора Османской империи.

Сериал повествует о наиболее заметных событиях правления султана и о его взаимоотношениях с наложницей славянского происхождения Александрой (в украинском телепрокате — Анастасией), принявшей ислам и получившей имя Хюррем. Александра была пленена крымскими татарами в её родном городе и в 1520 году была переправлена в Стамбул, где оказалась во дворце молодого султана Сулеймана. Став любимой наложницей, а позже женой султана, Хюррем нейтрализует всех, кто может помешать в реализации её амбиций в султанате.

Производство сериала и премьеры сезонов 
Команда сериала выстроила большой павильон (), где разместила множество декораций для съёмок.

Это самый дорогой сериал, снятый в Турции за всю историю развития кинематографа. Его бюджет составил 2 млн долларов. Съемочный процесс длился 16 часов в сутки.

Перевод и озвучивание «Великолепного века» на русский язык производит студия «Русский дубляж» по заказу телеканала «Домашний».

В Казахстане на русский и казахский языки перевод и озвучивание сериала производит телеканал «Хабар». Сериал получил название «Сулейман Великолепный».

Турция 
 Первый сезон (серии 1—24) выходил с 5 января по 22 июня 2011 на турецком канале «Show TV» и транслировался каждую среду в 20:00.
 Второй сезон (серии 25—63) выходил с 14 сентября 2011 по 6 июня 2012 на турецком канале «Star TV» и транслировался каждую среду в 20:00.
 Третий сезон (серии 64—103) выходил с 12 сентября 2012 по 19 июня 2013 на турецком канале «Star TV» и транслировался каждую среду в 20:00.
 Четвёртый сезон (серии 104—139) выходил с 18 сентября 2013 по 11 июня 2014 на турецком канале «Star TV» каждую среду в 20:00.

Россия 
В России сериал выходит на телеканале «Домашний», где получил свою разбивку по сезонам. После премьерного показа сериал неоднократно повторялся.
 Первый сезон (серии 1—24) выходил с 14 по 29 января 2012.
 Второй сезон (серии 25—63) выходил с 1 сентября по 24 ноября 2012.
 Третий сезон (серии 64—109) выходил с 26 января по 30 ноября 2013.
 Четвёртый сезон (серии 110—131) выходил с 7 декабря 2013 по 31 мая 2014.
 Пятый сезон (серии 132—155) выходил с 24 августа 2014 по 14 февраля 2015.

Трансляции 
«Великолепный век» показывают более чем в 50 странах мира.

В ролях

Русский дубляж 
Сериал «Великолепный век» был дублирован на русский язык студией «Русский дубляж» по заказу телеканала «Домашний».

 Радик Мухаметзянов — султан Сулейман I Великолепный
 Ирина Киреева — Хюррем-султан
 Жанна Никонова — Гюльфем-хатун, Махидевран-султан, Айше-хатун
 Лариса Некипелова — Хатидже-султан, Гюльнихаль-хатун, Садыка-хатун
 Даниил Эльдаров — Малкочоглу Бали-бей, Альвизе Гритти
 Сергей Смирнов — Сюмбюль-ага
 Александр Гаврилин — Паргалы Ибрагим-паша
 Василий Зотов — Шехзаде Мустафа
 Ольга Голованова — Нигяр-калфа, Гюльшах-хатун
 Светлана Старикова — Дайе-хатун
 Николай Быстров — Шехзаде Мехмед
 Антон Савенков — Шехзаде Баязет
 Евгений Вальц — Шехзаде Селим
 Никита Прозоровский — Матракчи Насух Эфенди, Рустем-паша, Гюль-ага
 Мария Иващенко — Михримах-султан
 Василиса Эльдарова — Михримах-султан (в юности)
 Валерий Сторожик — Шекер-ага
 Мария Овчинникова — принцесса Изабелла Фортуна
 Юлия Черкасова — Шах-султан
 Марина Тарасова — Валиде-султан

По словам актёра Радика Мухаметзянова, озвучившего Сулеймана, он не любит слушать свой голос. Он хотел, чтобы его озвучка совпадала с характером султана: «Тихие, спокойные любовные сцены, конечно, озвучивать приятней! Но ты не выбираешь и в каждой сцене пытаешься подстраиваться под конкретную ситуацию. Соответственно, и переживаешь всё, что происходит с актёром, его близкими. Это интересно поиграть голосом — одно дело, когда ты говоришь спокойно и тихо, а другое — кричишь, ругаешься». Озвучившая Хюррем Ирина Киреева отмечала, что у неё были двойные закрытые пробы, причём «одни из самых тяжёлых».

Жанна Никонова, озвучившая Махидевран-султан, заявляла, что относится к персонажу с симпатией и что она — самая интересная героиня сериала с «невероятно красивым лицом». Лариса Некипелова считает, что Хатидже-султан — «самый утончённый образ в сериале: очень внутренне эмоциональная, подвижная, разная, она — королевских кровей, и это чувствуется».

Сергей Смирнов назвал Сюмбюля-агу «человеком неординарным, из тех, кто „мягко стелет, да жёстко спать“. Надо было примериваться, прицеливаться, искать тембр его голоса, характерность. <…> [Сюмбюль-ага] как-то всё немного распевает, у него есть своя мелодика речи. Это надо было поискать, чтобы с одной стороны, сохранить его краску, но и не заголосить турецкими напевами. И ещё мой герой произносит много своих специфических звуков, которые невозможно повторить, если этим не владеть»".

Различия в озвучивании 
В турецкой и в русской версии сериала главную героиню зовут Александра. В украинском озвучивании она получила имя Анастасия. Отчасти такой выбор авторов переводов объясняется тем, что документальные источники и даже сколь-либо надёжные письменные свидетельства, говорящие о жизни Хюррем до поступления в гарем, отсутствуют. Согласно польской литературной традиции, её настоящее имя было Александра и она была дочерью рогатинского священника Гаврилы Лисовского. В литературе XIX века её именуют Анастасией. По версии Михаила Орловского, изложенной в исторической повести «Роксолана или Анастасия Лисовская» (1882 год), она была родом не из Рогатина, а из Чемеровец (ныне в Хмельницкой области).

Конфликты внутри сериала 
Летом 2013 года стало известно, что исполнительница главной роли Мерьем Узерли покинула сериал, к удивлению аудитории и создателей.

В мае 2013 года, когда до окончания третьего сезона оставалось снять четыре серии, Мерьем взяла трёхдневный отпуск и улетела из Стамбула в родной Кассель. Когда пришло время возвращаться, актриса позвонила продюсерам и заявила, что не сможет вернуться на съёмки в этот срок. Они пошли ей на встречу и продлили её отпуск ещё на неделю, но Мерьем не вернулась и тогда, а также перестала выходить на связь с представителями съёмочной группы. Спустя некоторое время она сообщила, что не вернётся на съёмки, и более того намерена покинуть сериал. По словам Узерли, она очень сильно устала от съёмок, которые длились по 16 часов в сутки, и переживала разлад отношений с её тогдашним женихом, от которого она забеременела во время работы над сериалом. Осенью 2013 года они расстались с громким скандалом. В Германии актриса пережила несколько нервных срывов и попала в психиатрическую клинику, где у неё диагностировали «эмоциональное выгорание», переутомление и истощение. Некоторое время спустя стало известно, что ещё одной причиной ухода Узерли стал конфликт с продюсерами сериала из-за денег. Главному актёру проекта Халиту Эргенчу выплачивали дополнительные премии как процент от новых сделок по продажам сериала в новые страны. Эта информация была скрыта от всего актёрского состава. Когда Мерьем узнала об этом, она потребовала таких же привилегий и для себя, а также прибавление к основному гонорару, но получила отказ. Узерли и продюсеры проекта подали на друг друга в суд а также публично обвиняли один одного в непрофессионализме, клевете и нарушении подписанных соглашений. После нескольких месяцев судебных разбирательств дело было урегулировано вне суда на нераскрытых условиях.

Позже Узерли так охарактеризовала своё видение ситуации:
«Только теперь спустя семь лет я могу спокойно говорить об этом. Мне пришлось уйти из сериала, потому как я начала чувствовать себя роботом. Пыталась быть идеальной и выполнять работу на отлично. Говорила себе: „Мерьем, ты машина, и ты сделаешь эту работу“. Я чувствовала себя виноватой и эмоционально истощенной. У меня был нервный срыв, но благодаря поддержке близких я справилась. Теперь эта история осталась в прошлом»

Спустя некоторое время после ухода актриса хотела вернуться в сериал, но ей было отказано, так как на её роль уже была утверждена Вахиде Перчин.

Критика 
Содержание сериала вызывало открытые протесты у турецких исламистов и националистов: по их мнению, оно порочит честь султана, некоторых исторических личностей и выставляет турецкую культуру и историю не в лучшем свете. Верховный совет турецкого радио и телевидения заявлял, что к ним поступило свыше 70 тыс. жалоб на то, что в сериале «Великолепный век» искажаются исторические факты. Премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил сериал, заявив, что создатели «пытаются показать молодёжи историю Турции в негативном свете». Тем не менее, рейтинг сериала внутри Турции был очень высоким. Позже уже ставший президентом Эрдоган благодарил сериал за значительное поднятие экономики страны. С момента начала трансляции сериала туризм и посещение исторических достопримечательностей Турции возрос на 70 %. Каждый год миллионы туристов посещают дворец Топкапы и множество других мест, показанных в сериале. Кроме этого, в мире также намного больше стали интересоваться историей Османской империи.

Книги 
В 2013 году вышли в свет две книги Софьи Бенуа: «Великолепный век. Все тайны знаменитого сериала», рассказывающая как об истории Османской империи времен Сулеймана, так и о турецких традициях, о внутренних традициях гарема и судьбах наложниц, и «Хюррем. Знаменитая возлюбленная султана Сулеймана».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 

Телесериалы на турецком языке
Драматические телесериалы Турции
Исторические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2010-х годов
Исторические телесериалы о XVI веке
Фильмы об Османской империи
Сулейман I
 
Телесериалы, основанные на реальных событиях
Фильмы о военных
Программы телеканала Show TV
Программы телеканала Star TV (Турция)
Великолепный век
Персонажи